Bilster Berg steht für:

 Bilster Berg, Test- und Präsentationsstrecke für Fahrzeuge in Bad Driburg
 den gleichnamigen Berg im südlichen Teutoburger Wald